Brunello Rondi (1924-1989) – sceneggiatore, regista, drammaturgo, poeta e musicologo italiano
 Gian Luigi Rondi (1921-2016) – critico cinematografico italiano
 Heinrich Rondi (1877-1948) – sollevatore, lottatore e tiratore di fune tedesco